Der Befehlshaber der türkischen Flotte (türkisch: Donanma Komutanı) ist eine militärische Person im Rang eines Admirals und Mitglied des Generalstabs der türkischen Streitkräfte.

Literatur 
 I. Bulent Isn: Cumhuriyet Bahriyesi Kronolojisi: 1923-2005, 2006, ISBN 975-409-352-0

Weblinks 
 Flottenkommando der türkischen Marine bei dzkk.tsk.tr

Befehlshaber der turkischen Flotte
!Befehlshaber der turkischen Flotte
!Befehlshaber der turkischen Flotte